Les mots bituberculatus (masculin) et bituberculata (féminin) sont deux formes du nominatif singulier d'un adjectif du latin scientifique, construit sur le nom latin  et le préfixe bi- (« deux fois »). Ils signifient donc « qui porte deux excroissances ».

Ils sont employés en taxonomie comme épithètes spécifiques du nom de diverses espèces animales dont la morphologie présente deux excroissances notables. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique